Nogometna sekcija HAŠK-a nastupila je u prvenstvenim natjecanjima od 1912. godine kada je održano prvo Prvenstvo Hrvatske i Slavonije. Nakon Prvog svjetskog rata i uspostave nove države, Kraljevine SHS, natjecali su se u prvenstvima Zagrebačkog nogometnog podsaveza i prvenstvima Jugoslavenskog nogometnog saveza.  Od 1940. do 1945. nastupili su u prvenstvima Hrvatskog nogometnog saveza.

Prvenstvo Hrvatske i Slavonije

Prvenstvo Zagreba 

 U učinku sezone 1918./19. zbrojen je i učinak ligaškog dijela iz Drugog ratnog prvenstva grada Zagreba 1918.

Prvenstva u Kraljevini Jugoslaviji (SHS)

Prvenstva u NDH

Izvori
 Antun Škrtić, H.A.Š.K. 1903-1993, Hrvatski akademski športski klub, 1993., ISBN 953-96001-0-3
 Bogdan Cuvaj, Povijest Sporta, Hrvatski akademski športski klub (HAŠK) Zagreb, str. 234-255
 Zvonimir Magdić, Legende zagrebačkog nogometa, Zagreb, 1996., ISBN 953-96851-0-9, str. 352 i 353
 Hrvatski sportski list, 1. svibnja 1945., br. 13
 Hrvatski nogometni savez 1912-1992 80. obljetnica, Zagreb 1992., str. 59
 urednici Ico (Ervin) Kerhin, Miroslav Rede, Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza 1919 – 1994
 Jadranski sport, Službeno glasilo: Splitskog Olympiskog pododbora i Splitskog nogometnog podsaveza, Split, 12. ožujka 1921., br. 8, str, 2
 Povijest Dinama 
 (engleski) RSSSF: Croatia 1912
 (engleski) RSSSF: Croatia Final Tables

HAŠK